Die Liste der Moderatoren und Sprecher von ARD-aktuell führt alle Studioredakteure der ARD-Sendungen Tagesschau und Tagesthemen sowie die der inzwischen eingestellten Sendungen Wochenspiegel und Nachtmagazin im Ersten und der Tagesschau-Nachrichten auf Tagesschau24 auf.

Liste der aktuellen Moderatoren und Sprecher

Liste der ehemaligen Moderatoren und Sprecher

Einzelnachweise 

Liste (Fernsehen)